

Patronyme

 Darya Bilodid (2000-), judokate ukrainienne ;
 Gennadiy Bilodid (1977-), judoka ukrainien, son père.

Patronyme ukrainien